Ла Револусион има више значења:

 Ла Револусион (Паленке), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Револусион (Тила), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Револусион (Тумбала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ла Револусион (Санта Марија Чилчотла), насеље у савезној држави Оахака у Мексику